

Cinema 
 Turno di notte (Service de nuit) – film del 1944 diretto da Jean Faurez e Belisario Randone
 Night Shift - Turno di notte (Night Shift) – film del 1982 diretto da Ron Howard
 Police Station: Turno di notte (Vice Squad) – film del 1982 diretto da Gary Sherman
 Turno di notte – film del 2003 diretto da Carmen Giardina
 Turno di notte (Timecode) – cortometraggio del 2016 diretto da Juanjo Giménez Peña e candidato all'Oscar

Letteratura 
 Turno di notte  – romanzo di Raffaele Carrieri del 1931
 Turno di notte  – raccolta di poesie di Aldo Capasso del 1963
 Turno di notte (The Night Watch) – romanzo di Sarah Waters del 2006
 Turno di notte (Suicide Run) – racconto di Michael Connelly del 2011

Televisione 
 Turno di notte  – miniserie televisiva del 1981 diretto da Paolo Poeti
 Turno di notte  – film per la televisione del 1988 diretto da Lamberto Bava
 Turno di notte  – serie televisiva italiana tra il 1987 e il 1988 ideata da Dario Argento